Винче́стер, Уинче́стер () может означать:

Топонимы 
 Уинчестер (Англия) — город в Великобритании.
 Уинчестер (Арканзас) — город в штате Арканзас (США).
 Уинчестер (Вайоминг) — город в штате Вайоминг (США).
 Уинчестер (Виргиния) — город в штате Виргиния (США).
 Уинчестер (Массачусетс) — город в штате Массачусетс (США).
 Уинчестер (Невада) — невключённый город и статистически обособленная местность в округе Кларк на западе штата Невада (США).
  — посёлок в Новой Зеландии.
  — город в штате Миссури, США.

Фамилия 
 Винчестер, Оливер Фишер (1810—1880) — американский предприниматель, владелец оружейной компании.
 Винчестер, Ранделл (род. 1993) — тринидадский футболист.
 Уинчестер, Филип (род. 1981) — американский актёр.
 Винчестер, Шадон (1992—2019) — тринидадский футболист.

Вымышленные персонажи 
 Джон Винчестер — персонаж американского мистического телесериала «Сверхъестественное».
Мэри Винчестер — персонаж американского мистического телесериала «Сверхъестественное».
 Дин Винчестер — персонаж американского мистического телесериала «Сверхъестественное».
 Сэм Винчестер — персонаж американского мистического телесериала «Сверхъестественное».
 Генри Винчестер — персонаж американского мистического телесериала «Сверхъестественное».
 Чарльз Уинчестер — персонаж телесериала «МЭШ».

Оружие 
 Винчестер — название винтовок и ружей производства Winchester Repeating Arms Company.
 «Winchester» — оружейная компания.

Другое 
 (747) Уинчестер — астероид, открытый в 1913 году.
 Винчестер — жаргонное название жёсткого диска.
 «Винчестер 73» — кинофильм в жанре вестерн (США, 1950 год).
 «Винчестер. Дом, который построили призраки» — мистический триллер с Хелен Миррен 2018 года.

См. также 
 Винчестерный тоннель
 Дом Винчестеров